Valota ist der Familienname der folgenden Personen:

 Camillo Valota (1912–1998), italienischer Pfarrer und Widerstandskämpfer
 Mario Valota (1918–2000), Schweizer Fechter